Johann Jakob Stehlin (młodszy)
 Johann Jakob Stehlin (starszy)